Сеферовићи могу бити:

 Сеферовићи (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сеферовићи (Горњи Вакуф-Ускопље), насељено мјесто у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ